Футбольная лига Англии 1906/07 () — 19-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии во второй раз в своей истории стал клуб «Ньюкасл Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Ноттингем Форест».

Первый дивизион

Результаты матчей

Бомбардиры

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1906/07 на сайте RSSSF.com

1906
Футбол в Англии в сезоне 1906/1907